Polanczyna – polana na północnych stokach Gorca w Gorcach
 Polanczyna (Polana Kudłoń) – polana pod szczytem Kudłonia w Gorcach
 Polanczyna – polana pod szczytem Jaworzyny Kamienickiej w Gorcach